Anthony McNamee (1983) – calciatore inglese
 Candace McNamee (1980) – pallavolista statunitense
 Eoin McNamee (1961) – scrittore e sceneggiatore irlandese
 Jessica McNamee (1986) – attrice australiana
 Joe McNamee, propr. John Joseph McNamee (1926-2011) – cestista statunitense
 Paul McNamee (1954) – allenatore di tennis ed ex tennista australiano